Linnunsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Linnonsaari (ö i Norra Savolax), Inre Savolax, 
 Linnunsaari (ö i Finland), Birkaland, Tammerfors, 

Robotskapade Finlandförgreningar